Příjmení Halas nosí tyto osobnosti:

František Halas (1901–1949), český básník, otec Jana a Františka X.
František Halás (1943) – slovenský fotbalista
František Halás (1968) – slovenský fotbalista
František X. Halas (* 1937), český historik a diplomat, syn Františka, bratr Jana
Jan Halas (1945–2010), český novinář, spisovatel a rozhlasový redaktor, syn Františka, bratr Františka X.
Dagmar Halasová, česká překladatelka a filoložka
Libuše Halasová, česká kunsthistorička
Marián Halás (* 1960) – slovenský fotbalista
Milan Halás – slovenský fotbalista

Podobné příjmení 
 Halász